Charny (Côte-d'Or)
 Charny (Seine-et-Marne)
 Charny (Yonne)

Desambiguações de topônimos